Умёт — рабочий посёлок в Умётском районе Тамбовской области России. Административный центр района. Население —  чел. ().

Расположен в восточной части области в 120 км к востоку от Тамбова, севернее автодороги  Тамбов — Пенза, в верховьях реки Вяжля (бассейн Дона). Железнодорожная станция Умёт на линии Тамбов — Саратов.

История 
Населённый пункт впервые упоминается в 1710 году.

Умёт возник во 2-й половине XIX века как железнодорожная станция, вокзал был открыт в 1870 году. Название, вероятно, произошло от ближайшего села Градский Умёт. В начале XX века в Умёте находились хлебные склады, почтово-телеграфная контора, кредитное товарищество.

После Октябрьской революции 1917 года посёлок стал быстро расти, в 1922 году появились дома по другую сторону железной дороги — улицы Садовая и Железнодорожная.

Первым предприятием на станции был хлебоприёмный пункт, построенный в 1929 году, в 1974 году началось строительство элеватора, оснащённого современным оборудованием.

Статус посёлка городского типа — с 1968 года.

Население

Экономика 
Маслозавод, элеватор, хлебозавод, фермерские хозяйства, предприятия по обслуживанию сельского хозяйства.

Достопримечательности 
 Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны; вечный огонь.
 Церковь Казанской иконы Божией матери.
 Памятник стражам порядка.
 Памятник В. И. Ленину

Примечания

Ссылки 
 
 terrus.ru — база данных России
 Умётский район на сайте Тамбовской областной детской библиотеки
 Общественно-политическая газета Уметского района «Голос хлебороба»

Посёлки городского типа Тамбовской области
Населённые пункты Умётского района
Районные центры Тамбовской области